Samuel van Hoogstraten (1627-1678) : peintre néerlandais.
 Samuel van Hoogstraten (1756-1830) : homme politique néerlandais.